Le tournoi de l'Arizona est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1968 se dispute à Phoenix du 11 au .

Patti Hogan remporte le simple dames. En finale, elle bat Tory Ann Fretz.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary-Ann Eisel et Kathleen Harter.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de l'Arizona

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1968
Arizona
Tennis aux États-Unis en 1968
Sport en mars 1968